Haavisto est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Arvo Haavisto (1900-1977), lutteur sportif finlandais
 (né en 1935), homme politique finlandais
 (né en 1964), drummer et producteur finlandais
 (né en 1930), musicien finlandais
 (né en 1941), nageur olympique finlandais
 (né en 1954), musicien finlandais
Pekka Haavisto (né en 1958), homme politique finlandais
Susanna Haavisto (né en 1957), chanteuse et actrice finlandaise

Toponyme

, village dans la ville de Karkkila

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois